Башкирка — название рек в Заволжье:
 
Башкирка (приток Большого Кинеля) — река в Асекеевском районе Оренбургской области.
Башкирка (приток Шагана) — река в Первомайском районе Оренбургской области.
Башкирка (приток Большого Урана) — малая река в Сорочинском городском округе Оренбургской области.
Башкирка (приток Челны) — малая река в Татарстане.

См. также

 Быковская Башкирка
 Коневская Башкирка